У модульній арифметиці, алгоритм Барретта — це алгоритм знайдення лишку за модулем запропонований Барреттом у 1986. Наївний спосіб обчислення

полягає у використанні швидкого алгоритму ділення. Алгоритм Барретта спроектований для оптимізації цієї операції за умов сталості  і  заміняючи ділення множеннями.

Алгоритм 

Попередні обчислення:

Нехай  і  це не степінь 2. (Це необхідно для наступного доведення і, тому що ділення за модулем, що дорівнює степені 2 є тривіальним.)
Обрати  таке, що  (Найменше таке  дорівнює )
Обчислимо  (Це є наш наперед обчислений множник.)

Ділення:

Маємо  таке, що  залишок від ділення на  якого нам потрібно знайти.
Обчислюємо 
Якщо  тоді повернути  інакше . Цей результат дорівнює

Доведення правильності 
Оскільки  не є степенем 2, то ми знаємо, що  не ціле. Отже, 
Множення на 
Ділення на 
З того, що  випливає, що  Тому: 
Також:  і  Разом маємо: 
Множимо на 
Множимо на 
Додаємо 
Очевидно, що  оскільки  це число кратне 

Тут ми отримали результат перехід від  у діапазоні  до  у діапазоні  без зміни конгруентності за модулем  Останній крок простий, необхідно отримати результат в діапазоні

Примітки 

Комп'ютерна арифметика
Криптографічні алгоритми
Модульна арифметика